Wahlkreis Gotha steht für folgende Landtagswahlkreise in Thüringen:

 Wahlkreis Gotha I
 Wahlkreis Gotha II

Siehe auch:
 Wahlkreis Sömmerda I – Gotha III
 Bundestagswahlkreis Gotha – Ilm-Kreis